Il singolare  dell'Heineken Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il campione uscente era John Isner, ma è stato eliminato ai quarti di finale da David Nalbandian. David Ferrer ha poi battuto Nalbandian in finale per 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno:

 David Ferrer (campione)
 Nicolás Almagro (semifinale)
 John Isner (quarti di finale)
 Albert Montañés (secondo turno)

  Juan Mónaco (primo turno)
  David Nalbandian (finale)
  Thomaz Bellucci (quarti di finale)
  Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Heineken Open 2011
ATP World Tour 2011